Показное — название населённых пунктов на Украине:

 Показное — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Показное — село в Новобугском районе Николаевской области.